Der Begriff Châtelet stammt von dem lateinischen Wort castrum, Kastell.
 das Grand Châtelet und das Petit Châtelet, zwei Kastelle in Paris, die den Grand Pont (heute Pont au Change) bzw. den Petit Pont sicherten, siehe Châtelet (Paris)
 die Place du Châtelet, auf dem das Grand Châtelet stand, bis es 1802 abgerissen wurde
 das Théâtre du Châtelet an der Place du Châtelet
 Châtelet Les Halles, der größte Untergrundbahnhof von Paris in der Nähe der Place du Châtelet
 Châtelet, eine Station der Pariser Metro, welche zu diesem Bahnhofkomplex gehört

Châtelet oder Le Châtelet ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Châtelet (Belgien), Gemeinde in der belgischen Provinz Hennegau 
 Le Châtelet, französische Gemeinde im Département Cher
 Le Châtelet-en-Brie, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Le Châtelet-sur-Meuse, französische Gemeinde im Département Haute-Marne
 Le Châtelet-sur-Retourne, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Le Châtelet-sur-Sormonne, französische Gemeinde im Département Ardennes
 der nicht mehr allzu gebräuchliche französische Name der Gemeinde Gsteig bei Gstaad im Berner Oberland, Schweiz.

Châtelet ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie du Châtelet (Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet-Laumont; 1706–1749), französische Mathematikerin, Physikerin und Philosophin
 François Châtelet (Mathematiker) (1912–1987), französischer Mathematiker
 François Châtelet (1925–1985), französischer Philosoph
 Louis Marie Florent du Châtelet (1727–1793) französischer Generalleutnant und Diplomat
 Noëlle Châtelet (* 1944), französische Schauspielerin und Autorin

Siehe auch:
 Châtelais, eine Gemeinde im französischen Département Maine-et-Loire
 Chatelay, eine Gemeinde im französischen Département Jura
 Les Châtelets, eine Gemeinde im französischen Département Eure-et-Loir
 Le Chateley, eine Gemeinde im französischen Département Jura